Alan Curtis puede referirse a:

 Alan Curtis (actor) (1909–1953), actor estadounidense.
 Alan Curtis (director de orquesta) (1934), director de orquesta, musicólogo y clavicembalista estadounidense.